Grupa remontowo-ewakuacyjna - odpowiednia wyposażona ekipa zajmująca się wykonywaniem drobnych remontów wozów bojowych na miejscu oraz ewakuacją uszkodzonego sprzętu z pola walki.

Bibliografia 
 
Logistyka (wojsko)